Мейстарадейлдин 1975 () — 33-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 4 мая 1975 года и закончился 14 сентября 1975 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1975
Фарерские острова
1975 год на Фарерских островах